Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Claudia Kohde Kilsch che ha battuto in finale Kathy Horvath 7-6(8), 6-1.

Teste di serie 

 Bonnie Gadusek (terzo turno)
 Kathy Horvath (finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (Campionessa)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)

 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Kathy Horvath (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Andrea Leand (quarti di finale)
 Camille Benjamin (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1984